«Фра́йбург» () — немецкий футбольный клуб из города Фрайбург-им-Брайсгау, земля Баден-Вюртемберг, основанный в 1904 году.

История 

В начале своего пути коллектив выступал в любительских соревнованиях внутри города и подчинялся местному гимнастическому клубу. До 1924 года Фрайбург потерпел несколько слияний с другими клубами, были и многочисленные переименования команды. Но после спора с гимнастической ассоциацией футболисты решили отсоединиться от такого альянса и создали полноценный и независимый футбольный клуб — SC Freiburg. После окончания Второй мировой войны СК Фрайбург в течение пяти лет представлял высшую лигу Южной зоны, но вскоре вновь был вынужден играть в любительской лиге. С 1950 по 1974 год «бразильцы из Брайсгау» играли на любительском уровне в чемпионате Южного Бадена. В этот период Фрайбург только дважды имел возможность подняться в Региональлигу Юг, но уступал своим соперникам в стыковых матчах. Только в 1978 году Фрайбургу удалось сделать качественный скачок в своей истории — команда не только поднялась во вторую Бундеслигу, но и наконец-то полноценно выиграла конкуренцию у своего местного извечного конкурента Freiburg FC.

Наиболее успешным президентом в истории Фрайбурга считается Ахим Штокер. Функционер пришёл в клуб ещё в 1970 году — он стал третьим председателем Фрайбурга, а уже в 1972 был назначен президентом. Невероятно, но эту должность Ахим Штокер занимал 37 лет! Во время его правления Фрайбург добился наиболее значимых высот. «Бразильцам из Брайсгау» удалось сначала закрепиться во второй Бундеслиге, а потом и дебютировать в элитном дивизионе. Именно Штокер был инициатором приглашения на пост главного тренера Фолькера Финке — наиболее успешного тренера в истории чёрно-белых. Именно этот специалист возглавлял команду в новейшем времени, с 1991 по 2007 год (17 лет) и это рекорд немецкого профессионального футбола по непрерывности тренерской работы в одном клубе. В «эру Финке» клуб добился наибольших успехов в своей истории, завоевав в сезоне 1994/95 бронзовые медали Бундеслиги, а также дважды участвовал в Кубке УЕФА.

«Фрайбург» в Кубке Германии 
Впервые «Фрайбург» принял участие в Кубке Германии в сезоне 1975—1976 — во втором круге чёрно-белые уступили «Кёльну» с разгромным результатом 2:8. Только в начале нулевых «Фрайбург» стал серьёзным кубковым бойцом — «бразильцы из Брайсгау» были постоянными участниками 1/8 и 1/4 финала. Самый успешный кубковый сезон в истории «Фрайбурга» — кампания 2012—2013. Команда Кристиана Штрайха добралась до полуфинала турнира, обыграв Викторию Гамбург, Айнтрахт Брауншвейг, Карлсруэ и Майнц. В шаге от финала «Фрайбург» остановила другая команда из Баден-Вюртемберга — «Штутгарт». «Швабы» обыграли своих земляков со счётом 2:1.

«Фрайбург» в еврокубках 
В Лиге чемпионов «Фрайбург» участия не принимал, но представлял Германию в Кубке УЕФА и Лиге Европы.

Дебютировали «бразильцы из Брайсгау» в еврокубках в сезоне 1995—1996. В рамках первого круга розыгрыша Кубка УЕФА «Фрайбург» встретился с пражской «Славией». В первом матче чёрно-белые уступили дома чехам со счётом 1:2, в ответной встрече команды расписали сухую ничью — «Славия» по сумме двух поединков оказалась сильнее. Следующий визит на евроарену болельщики Фрайбурга увидели в сезоне 2001—2002. В сезоне 2013—2014 Фрайбург вернулся в еврокубки. В группе H Лиги Европы соперниками чёрно-белых были Севилья, Слован Либерец и Эшторил-Прая. Фрайбургу не удалось выбраться в плей-офф турнира — команда заняла только третье место в своём квартете.

В сезоне 2017—2018 «Фрайбургу» довелось проходить квалификацию для попадания в групповой этап Лиги Европы. В третьем раунде в соперники подопечным Кристиана Штрайха достался словенский Домжале. В первом матче Фрайбург на своём поле одержал минимальную победу над соперником, но в ответном поединке Домжале обыграл чёрно-белых со счётом 2:0 и выбил команду Штрайха из турнира.

Лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге 
 Данные приведены по состоянию на начало сезона 2021/22

Достижения 
 Бронзовый призёр Бундеслиги: 1994/95
 Победитель Второй Бундеслиги (4): 1992/93, 2002/03, 2008/09, 2015/16
 Финалист Кубка Германии: 2021/22

Текущий состав 
По состоянию на 8 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Трансферы 2022/2023

Лето

Пришли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Зима

Пришли

Ушли 

* В аренду

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии
ФК «Фрайбург»